Genepi bzw. Génépi bezeichnet die folgenden Pflanzenarten:

 Ährige Edelraute
 Génépi des glaciers, siehe Gletscher-Edelraute
 Moschus-Schafgarbe 
 Schwarzrandige Schafgarbe